Бартошевский — польская фамилия.

 Бартошевский, Валентин — польский писатель XVIII века.
 Бартошевский, Владислав (1922—2015) — польский политик, историк, публицист и дипломат.
 Бартошевский, Кароль (1837—1901) — польский нотариус, мэр города Ярослав (Польша).
 Бартошевский, Иван (Иоанн) (1852—1920) — священник.

Примечания